Wapenrecht (heraldiek), het recht om een wapen (heraldiek) te voeren
 Wapenrecht (België), bovengenoemd recht toegepast in België
 Wapenrecht (Nederland), bovengenoemd recht toegepast in Nederland